Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2013. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Gruppo I

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, diviso in 1º e 2º turno. I vincitori dei due incontri del 2º turno vengono ammessi direttamente agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le quattro sconfitte nel 1º turno disputano fra di loro due semifinali, in cui le due sconfitte si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la perdente è condannata alla retrocessione al Gruppo II 2013.

Tabellone

Primo turno

Taipei vs. Australia

Uzbekistan vs. Cina

India vs. Corea del Sud

Giappone vs. Indonesia

Secondo turno

Uzbekistan vs. Australia

Giappone vs. Corea del Sud

Primo turno Play-off

Cina vs. Taipei Cinese

India vs. Indonesia

Secondo turno Play-off

Taipei Cinese vs. Indonesia

Voci correlate
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo II
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania I